

Codici 
 khz – codice ISO 639-3 della lingua keapara

Altri 
 kHz – simbolo del chilohertz